Gruppo Natuzzi – gruppo industriale italiano di Santeramo in Colle
 Divani & Divani by Natuzzi – negozi in franchising
 Pasquale Natuzzi –  imprenditore italiano, fondatore e presidente del gruppo Natuzzi